Phelps é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Phelps (Missouri)
 Condado de Phelps (Nebraska)

Desambiguações de topônimos